Verzetswijk (Hoofddorp)
Verzetswijk (Almere)